
Die 19. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1968 in Luxemburg ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1968
Radsportveranstaltung 1968
Radsportwettbewerb in Luxemburg
Sportveranstaltung in Luxemburg (Stadt)